

Onomastica
Ottavia – forma femminile del nome proprio di persona Ottavio

Opere teatrali
Ottavia (Octavia) – tragedia latina di Pseudo-Seneca
Ottavia – tragedia di Vittorio Alfieri
Ottavia – tragedia di Gualtiero Sanelli

Personaggi fittizi
Ottavia Tomoe – personaggi della serie manga e anime Sailor Moon
 Oktavia von Seckendorff – forma strega di Sayaka Miki in Puella Magi Madoka Magica.
 Octavia Blake – personaggio della serie e del libro The 100.

Persone
Ottavia minore (Octavia Thurina Minor) – sorella dell'imperatore Augusto
Ottavia Maggiore (Octavia Thurina Major) – sorellastra più anziana di Ottavia minore
Claudia Ottavia – figlia dell'imperatore Claudio

Altro 
Ottavia – zona di Roma
 Octavia – film del 2002, diretto da Basilio Martín Patino

Altri progetti